Константи́н Си́монов:
 Симонов, Константин Васильевич (род. 1974) — российский политолог, президент Центра политической конъюнктуры России.
 Симонов, Константин Михайлович (1915—1979) — советский писатель, поэт и драматург, киносценарист, общественный деятель, военный корреспондент. Другое 
 Константин Симонов — теплоход, назван в память о советском писателе Константине Симонове.